Această pagină prezintă o listă cu cele mai lungi tuneluri rutiere din lume.

Cele mai lungi tunele rutiere în uz

Vezi și 
 Listă a celor mai lungi tuneluri de cale ferată din lume

Note

Referințe 

Liste de tuneluri
Liste după lungime
Listă
Superlative